Ахме́т Чели́к (; ) — турецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В качестве тренера мужской сборной Турции, смешанной парной сборной Турции и мужской юниорской сборной Турции участник чемпионатов мира и Европы.

Член тренерского комитета Федерации кёрлинга Турции.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции
Тренеры по кёрлингу Турции